Max la Menace (Get Smart) , série télévisée de 1965 ;
 Liste des épisodes de Max la Menace ;
 Le Plus Secret des agents secrets, film réalisé par Clive Donner sorti en 1980 ;
 Le Retour de Max la Menace, téléfilm réalisé par Gary Nelson diffusé en 1989 ;
 Get Smart, série télévisée diffusé en 1995 ;
 Max la Menace, film réalisé par Peter Segal sorti en 2008 ;
 Max la Menace : Bruce et Lloyd se déchaînent, sorti directement en vidéo en 2008 ;
 Max la Menace, série télévisée animée (1966-1967).